«Invisible» puede referirse a:

 Invisibilidad.

Música 
Bandas
 Invisible (1973-1977), banda rock argentina.
 Invisible (2014-Actualidad), banda Heavy Metal española.

Álbumes
 Invisible (1974), álbum de la banda Invisible (Argentina).
 Invisible (1995), álbum de la banda La Ley (Chile).
 Invisible (2005), álbum de la banda Nightingale (Suecia).
 Invisible (2005), álbum de la banda Second (España).
 Invisible (2012), álbum de la cantante Skylar Grey (EE. UU.).

Canciones
 "Invisible" (2006), canción de Ashlee Simpson.
 "Invisible" (1984), canción de Alison Moyet.
 "Invisible" (2011), canción de Skylar Grey.
 "Invisible" (2011), canción de Big Time Rush.
 "Invisible" (2012), canción de Gian Marco.
 "Invisible" (2014), canción de U2.